cf. Nécessité et contingence
 Nécessaire de voyage